Marat Chajrullin (ur. 1984), kazachski i rosyjski piłkarz
 Marat Chajrullin (ur. 1996), rosyjski hokeista narodowości tatarskiej